Балинце може бити:

 Балинце (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Балинце (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија